Le Monte-Carlo Squash Classic 2003 est l'édition 2003 du Monte-Carlo Squash Classic qui se déroule du 19 au  au Stade Louis-II à Monaco. Le tournoi fait partie de la catégorie Silver 19 et il est doté de  de prix.

La tête de série  Linda Charman remporte le titre en finale face à  la surprise Nicol David.

Le tableau est composé de 16 participantes dont 4 issues du tableau de qualification.

Têtes de série

Tableau

Références 

2003
Squash en 2003
Sport à Monaco en 2003
Sport en novembre 2003